Hansalinjen kan referera till 

A1 (motorväg, Tyskland), en motorväg mellan Lübeck och Ruhrområdet i Tyskland som kallas för Hansalinie.
En planerad färjelinje mellan Nynäshamn-Rostock.